Jusić ist der Familienname folgender Personen:

 Đelo Jusić (1939–2019), jugoslawischer bzw. kroatischer Musiker, Mitglied der Band Dubrovački Trubaduri
 Ibrica Jusić (* 1944), jugoslawischer bzw. kroatischer Liedermacher, Bruder von Đelo Jusić
 Kenan Jusic (* 2005), österreichischer Fußballspieler